Jaufe (Líbia) — cidade da Líbia
 Jaufe (Iêmem) — província do Iêmem
 Jaufe (Arábia Saudita) — província da Arábia Saudita